Боб Браян і Майк Браян були чемпіонами попереднього року, але в півфіналі їх перемогли шістнадцяті сіяні Мікаель Ллодра і Фабріс Санторо.

У фіналі несіяні Ксав'єр Малісс і Олів'є Рохус здолали Ллодру і Санторо з рахунком 7–5, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Association of Tennis Professionals (ATP) – main draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2004 у тенісі